

Sport
 Partita – nello sport, singolo evento sportivo tra due squadre o due giocatori
 Partita – nel tennis, sinonimo di set

Musica
 Partita – nella musica, tipo di brano musicale strumentale o raccolta di brani

Altri progetti